Гусы́нин — русская фамилия. Известные носители:

 Гусынин, Валерий Павлович (род. 1948) — советский и украинский физик-теоретик.
 Гусынин, Иван Афанасьевич (1889—1971) — советский ветеринар-фармаколог, доктор ветеринарных наук, профессор.